Soulaines ist Namensbestandteil zweier Gemeinden in Frankreich:

Soulaines-Dhuys, Gemeinde im Département Aube
Soulaines-sur-Aubance, Gemeinde im Département Maine-et-Loire